Ophiulus är ett släkte av mångfotingar. Ophiulus ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kejsardubbelfotingar
Ophiulus